Un boquillon est, dans un français désuet ou régional, un bûcheron.

Le mot peut concerner:
 Nicolas Boquillon
 La Lanterne de Boquillon